Шура-и-Ислам (с арабского «Совет ислама» или «Исламский совет») — общественно-политическая организация в Туркестане, существовавшая в годы революции 1917 года и Гражданской войны в России. Организация основана в начале марта 1917 в Ташкенте и была идейно связана с национально-демократическим просветительским движением Джадидизма. Возглавил организацию Мунаввар Кары Абдурашидханов. Активную роль в организации играли Шокай Мустафа, А. В. Кори, М. Муминбаев, А. Темирбеков, Мирджалилов Саиднасыр и др. К концу марта 1917 отделения Шура-и-Ислам возникли почти во всех городах Туркестана. Самаркандское отделение организации «Шура-и-Ислам» (Исламский совет) основывал и руководил Кази-Калян Самаркандской области Исохон Ширинхужаев.

Одним из главных политических требований организации было создание национально-религиозной автономии Туркестана в составе России. Организация выступала за сохранение частной собственности, в том числе на землю.

16—23 апреля 1917 прошёл съезд Шура-и-Ислам, на котором присутствовали делегаты 42 её отделений. Съезд принял решение о культурно-политическом самоуправлении Туркестана и выразил доверие Временному правительству. На съезде был избран «Краевой совет туркестанских мусульман».

С момента создания организации в ней выделилось два основных крыла джадидов и улемистов. Первые выступали за проведение буржуазно-демократических реформ, вторые были сторонниками ортодоксального ислама, требовали соблюдения норм шариата, выступали против реформы образования на европейский манер. В июне 1917 улемисты вышли из Шура-и-Ислам и образовали свою организацию Шура-и-Улема.

Члены организации негативно встретили Октябрьскую революцию в России и Вооруженное восстание в Ташкенте в октябре 1917 года. В ответ на провозглашение в Ташкенте Туркестанской советской республики члены организации приняли участие в создании национального правительства в Коканде (См. Кокандская автономия). После разгрома правительства в Коканде, члены организации участвовали в движении басмачей против Советской власти в Туркестане.

Известные представители организации «Шура-и-Ислам» 
 Мунаввар Кары Абдурашидханов
 Мустафа Шокай
 Мирджалилов Саиднасыр
 Махмудходжа Бехбуди
 Исохон Ширинхужаев
 Маджид Кадыри
 Файзулла Ходжаев
 М. Муминбаев
 А. Темирбеков
 А. В. Кори

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983
 Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане. Ташкент: 1967
 Иноятов Х. Ш., Октябрьская революция в Узбекистане. М.: 1958;
 Житов К. Е., Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Узбекистане, Ташкент: 1957.

Политические партии Узбекистана
История Узбекистана
Политические партии и организации во время Гражданской войны в России
Джадидизм